Beşiktaş Jimnastik Kulübü 2017-2018 – stagione della squadra di calcio
 Beşiktaş Jimnastik Kulübü 2017-2018 – stagione della squadra di pallavolo femminile
 Beşiktaş Jimnastik Kulübü 2017-2018 – stagione della squadra di pallavolo maschile